Candelera, festa cristiana del ritu de la presentació del nen Jesús al temple de Jerusalem, així com la purificació de la seva mare, segons obliga la llei jueva
 Fira de la Candelera de Molins de Rei certamen multisectorial que se celebra cada primer dissabte i diumenge del mes de febrer
 Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls
 Candelera (planta)
 Candelera, femení de candeler